Семён Эммануилович Лерман (16 июля 1923, Харьков — 9 ноября 2009, Нижний Новгород) — советский и российский театральный актёр, режиссёр, педагог, народный артист РСФСР.

Биография 
Семён Эммануилович Лерман родился 16 июля 1923 года в Харькове в семье служащего Эммануила Семёновича Лермана и домохозяйки Цецилии Семёновны Лерман. Занимался в школьном драматическом кружке. После окончания школы подал документы в Ленинградское военно-морское училище, но вскоре началась Великая Отечественная война.

С началом войны учился на ускоренных курсах сначала в авиатехническом, а затем в артиллерийском военных училищах. Воевал лейтенантом 395-й Таманской дивизии 968-го артиллерийского полка.

В 1946—1950 годах учился в Харьковский театральный институт. В 1951—1954 годах закончил режиссёрский факультет того же института. С 1948 года, будучи студентом, начал играть в Горьковском театре драмы, а с 1950 года вошёл в труппу театра. В 1964 году дебютировал как режиссёр, поставив пьесу «Коллеги» В. Аксёнова.

В 1964—1973 годах в Государственный русский драматический театр Эстонской ССР в Таллине.

В 1973—1982 годах был режиссёром Горьковского театра драмы.

В 1983—2009 годах служил главным режиссёром Нижегородского театра «Комедія».

Преподавал в Горьковском (позже Нижегородском) театральном училище.

Умер 9 ноября 2009 года в Нижнем Новгороде, похоронен на кладбище «Марьина Роща».

Награды и премии 
 Орден Красной Звезды (1944), медали.
 Орден Отечественной войны I степени (1985).
 Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1969).
 Народный артист РСФСР (1986).
 Лауреат премии им. Н. И. Собольщикова-Самарина за выдающиеся достижения в развитии театрального искусства Нижегородской области (2000).
 Лауреат премии Нижнего Новгорода за режиссуру спектакля «Дорога цветов» В. Катаева (2003).
 Лауреат премии Нижнего Новгорода за режиссуру спектакля «Хапун» В. Ольшанского по повести В. Г. Короленко «Судный день» (2006).
 Премия «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство» (2009).

Работы в театре

Актёр

Нижегородский театр «Комедія» 
  — «Нехорошая квартира» по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (реж. С. Лерман) — Воланд

Режиссёр

Горьковский театр драмы 
  — «В этом милом старом доме» А. Арбузова
  — «Мера за меру» В. Шекспира
  — «Помощник прокурора» А.Чхеидзе
  — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана
  — «Иудушка Головлёв» М. Салтыкова-Щедрина
  — «Похождения Бальзаминова» А. Островского
  — «Мамаша Кураж» Б. Брехта
  — «Укрощение строптивой» В.Шекспира
  — «Ретро» А. Галина
  — «Ваша сестра и пленница» Л. Разумовской

Нижегородский театр «Комедія» 
  — «Любовь и голуби» В. Гуркин
  — «Деньги, любовь, коварство» М. Зощенко
  — «Девки»» Н. Кочин
  — «Черный человек, или Я, бедный Сосо Джугашвили» В. Коркия
  — «Собачье сердце» М. Булгаков
 «Как вам это понравится» У. Шекспир
 «Сеанс черной магии» по «Плодам просвещения» Льва Толстого
  — «Амурные похождения Бальзаминова» А. Н. Островский
 «Золотой осёл» Апулей
  — «Нехорошая квартира» по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
  — «Ревность по-испански» 
  — «Веронские любовники» Г. Горина
  — «Кьоджинские перепалки» Карло Гольдони
  — «Волки и овцы» А. Н. Островский
  — «Дорога цветов» В. Катаева
  — «Хапунъ» В. Ольшанского
  — «Школа влюбленных» по пьесе Ж.-Б. Мольера «Плутни Скапена»
  — «Госпожа Министерша» 
  — «Чехарда» по рассказам А. П. Чехова

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Харьковского института искусств
Персоналии:Нижегородский театр драмы имени М. Горького
Преподаватели Нижегородского театрального училища
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные на кладбище «Марьина Роща»
Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР